Должа — топоним.

Белоруссия 
 Должа — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Должа — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Должа — озеро в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Должа — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Должа — озеро в Жижицкой волости Куньинского района Псковской области.